

Sigle 
 Delivered Duty Paid – resa Incoterms relativa al trasporto di merci
 Deutsche Demokratische Partei – partito democratico tedesco (1918-1930)
 Differenza di potenziale – differenza in potenziale tra due punti immersi in un campo vettoriale conservativo; l'abbreviazione è spesso utilizzata in riferimento ad un campo elettrostatico, nel qual caso la differenza di potenziale è anche detta tensione
 Diamond Dallas Page – attore ed ex wrestler statunitense
 Dominican Don't Play – banda di strada composta da dominicani

Codici 
 DDP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dorado Beach, Dorado, Porto Rico

Musica 
DDP – gruppo musicale hip hop italiano

Altro 
DDP – acronimo con cui viene chiamato il wrestler Diamond Dallas Page